Boksen, sport
 Boxing (informatica), mechanisme om primitieve types te verpakken in objecten
 Boxing (film), Amerikaanse film uit 1892